Mid-West o Midwest possono riferirsi a regioni centro-occidentali di diversi stati:

Regioni
 Midwest – regione censuaria degli Stati Uniti
 Mid West – regione dell'Australia Occidentale
 Regione Centro-Ovest – regione del Brasile
 Regione di Sviluppo del Medio Occidente – ex regione di sviluppo del Nepal

Località
 Midwest – centro abitato degli Stati Uniti d'America